Marcella est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Marcella est un prénom féminin, dont le masculin est Marcel.

Saintes chrétiennes 
 Marcelle de Rome, sainte Marcelle ou Marcella, noble dame de Rome, vivant au , qui s'était convertie au Christianisme. Elle est fêtée le 31 janvier par l'Église catholique.
 Marcella, mère de la vierge Potamiène fait partie des martyrs d'Alexandrie, fêtés le 28 juin en Occident et le 7 juin en Orient.

Personnalités portant ce prénom
Marcella Bella (Catane, ) est une chanteuse italienne.
Marcella Crudeli est une pianiste italienne.
Marcella Lowery est une actrice américaine née le  à Queens, New York (États-Unis).

Roman
 Arria Marcella est une nouvelle fantastique de Théophile Gautier publiée pour la première fois en 1852.

Cinéma 
 Marcella (The Mating of Marcella), un film américain de Roy William Neill sorti en 1918.

Télévision
 Marcella est une série télévisée policière britannique du scénariste suédois Hans Rosenfeldt (2016).